

Sigle 
 Gambia International Airlines  – compagnia aerea gambiana
 Gemological Institute of America  – istituto gemmologico statunitense
 Ghana International Airlines  – compagnia aerea ghanese
 Groupe Islamique Armé  – Gruppo Islamico Armato, gruppo terroristico attivo in Algeria
 Gruppi di iniziativa anarchica

Codici 
 GIA – codice vettore ICAO di Garuda Indonesia
 già – codice ISO 639-3 della lingua kitja

Televisione 
 Gia - Una donna oltre ogni limite (Gia) – film per la televisione del 1998 diretto da Michael Cristofer

Mitologia 
 Gia  – personaggio dellEneide